Sasha es un nombre propio que hace referencia a varios artículos:

Variantes
Sasha es un nombre propio ambiguo y apellido originario de países del Este y Sur de Europa como apócope de Alexandra/o. Algunas de sus variantes son: Саша (Sasha – ruso y serbocroata), Сашо (Sasho – búlgaro), Саше (Sashe – macedonio), Saša (esloveno, checo, eslovaco, lituano), Sașa (rumano), Сашко (Sashko – ucraniano), Sascha (alemán), Sasja (danés y sueco), Sacha (francés), סשה (Sasha – yiddish y hebreo), Sasà (italiano).

Personas
 Sasha Banks, luchadora profesional estadounidense.
 Sasha Sokol, cantante mexicana.
 Sacha Baron Cohen, comediante.
 Sasha (DJ), productor musical británico.
 Sascha Schmitz, cantante alemán con nombre artístico de Sasha.
 Sacha Bali, actor brasileño.
Sasha Shaforost, pintora contemporánea rusa, nacida en Blagoveschensk.
Sasha (vedette), vedette dominicana.
Sacha Distel(Alexandre Distel), cantante, compositor y guitarrista francés.
Sasha Montenegro Aleksandra Aćimović Popović, Александра Аћимовић Поповић, actriz y vedette mexicana nacida en Italia y de ascendencia yugoslava.

Personajes de ficción
Sasha, personaje de la serie neozelandesa La Tribu.
Sasha, personaje de la serie animada japonesa Shingeki no Kyojin

Véase también

Nombres ambiguos